High Speed Dirt is een metalband uit Venlo die hedendaagse metal mengt met traditionele hardrock en rock-'n-roll.

Biografie 
De band wordt in 2004 geformeerd en na een tijdje repeteren staat het vijftal al op diverse podia. Kort daarop wordt een demo-cd opgenomen onder de titel Carnival of Animals. Van het album wordt het nummer Hitman's Tale op single uitgebracht en een ondersteunende videoclip wordt opgenomen op de luchtmachtbasis bij Schaarsbergen.

In 2006 duikt de band de studio in om het officiële debuutalbum op te nemen. Dit album wordt uitgebracht in 2007 onder de titel King Diesel. De cd krijgt goede kritieken, onder andere in Aardschok. In 2008 neemt de band deel aan de Band Challenge, een muziekprogramma van de Limburgse televisiezender L1. De daarin jurerende producer Erwin Musper, onder andere bekend van Valensia, The Scorpions en Van Halen, verleent als hoofdprijs zijn medewerking aan de volgende uitgave van de band. Later dat jaar neemt de band twee nummers op voor een single, Tomorrow, die door Musper zoals beloofd wordt geproduceerd. De release volgt in 2009 en tevens tekent de band bij het platenlabel Snakebite Records. Met de nummers die tot op dat moment zijn verschenen, treedt de band op in Nederland, België en Duitsland.

Discografie

Albums 
 2005: Carnival of Animals (demo-cd)
 2007: King Diesel

Singles 
 2005: Hitman’s Tale
 2009: Tomorrow

Externe links 
 Myspace-profiel
 High Speed Dirt op lastfm

Venlose band
Nederlandse metalband